Татаренко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Татаренко, Андрей Борисович (род. 1991) — украинский хоккеист.
 Татаренко, Дмитрий Митрофанович (1921—1995) — Герой Советского Союза.
 Татаренко, Евдокия Борисовна (1926—2020) — советская деятельница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Татаренко, Иван Куприянович - депутат Верховного Совета СССР
 Татаренко, Леонид Сергеевич (1930—1999) — советско-украинский поэт-песенник.
 Татаренко, Николай Михайлович (род. 1958) — российский поэт и прозаик.